Pasión y poder peut faire référence à :
 Pasión y poder (1988), est une telenovela mexicaine de 1988 ;
 Pasión y poder (2015), est une telenovela mexicaine de 2015.